San Rafael de Atamaica peut désigner :

Toponymes

San Rafael de Atamaica : l'une des quatre paroisses civiles de la municipalité de San Fernando dans l'État d'Apure ;
 San Rafael de Atamaica : la capitale de la paroisse civile de San Rafael de Atamaica de la municipalité de San Fernando dans l'État d'Apure.

Homonymie de toponyme